Temari (przedmiot)
 Temari (postać fikcyjna)